Les championnats d'Asie d'escrime 2022, vingt-quatrième édition des championnats d'Asie d'escrime, ont lieu du 10 au 15 juin 2022 à Séoul, en Corée du Sud. La capitale du pays accueille ces championnats pour la quatrième fois.

Nations participantes

Médaillés

Épée

Messieurs

Individuel

Par équipes

Dames

Individuel

Par équipes

Fleuret

Messieurs

Individuel

Par équipes

Dames

Individuel

Par équipes

Sabre

Messieurs

Individuel

Par équipes

Dames

Individuel

Par équipes

Tableau des médailles

Lien interne 
 Coupe du monde d'escrime 2021-2022

Lien externe 
Résultats sur le site engarde-service.com.

2022
Escrime
Asie
Sport en Corée du Sud en 2022
Escrime 2022
Escrime en Corée du Sud
Sport en juin 2022